Соревнования по плаванию на дистанции 100 метров баттерфляем среди женщин на летних Олимпийских играх 2012 прошли 28 и 29 июля. Приняли участие 42 спортсменки из 35 стран.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировой рекорды:

Соревнование

Предварительные заплывы

Полуфиналы

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте игр

Плавание на летних Олимпийских играх 2012